Het tennistoernooi Australian Open werd in 2001 bij de mannen voor de 89e keer gehouden. De als zesde geplaatste Amerikaan Andre Agassi won het toernooi voor de derde keer door in de finale de als vijftiende geplaatste Fransman Arnaud Clément met 6-4, 6-2 en 6-2 te verslaan.

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler bereikte.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 Toernooischema ATP
 
 

Australian Open
ITF-toernooi in 2001